

Letteratura 
 Free at Last: the Life of Frederick Douglass – libro di Arna Bontemps del 1971
 Finalmente libero (Free at Last) – racconto di Ron Goulart contenuto nell'antologia Uomini, macchine e guai del 1975

Musica 
Free at Last – album dei Free del 1972
 Free at Last – album dei dc Talk del 1992
 Free at Last – traccia dell'album The Sacred Talisman dei Nocturnal Rites del 1999
 Free at Last: the Movie – DVD dei dc Talk del 2002
Free at Last – album degli Stretch Arm Strong del 2005
Free at Last – album di Freeway del 2007